Льодобур (рибальський бур, коловорот) — пристрій для буріння лунок для зимової риболовлі.

Основна перевага льодобура перед пішнею полягає в тому, що товщина льоду, прорубуваного плішнею без значних витрат часу і фізичних зусиль, обмежена величиною 20-30 см. Льодобуром же можна бурити лунки в льоду товщиною до 1 м за 3-5 хвилин. Крім того, лунки виходять правильної циліндричної форми, а також шум при бурінні лунок значно нижче, ніж при прорубанні їх плішнею (зайвий шум може відлякати рибу). Існують ручні, мото- і електрольодобури. Мотольодобури виробляються на основі легких механічних мотобурів для ґрунту, які готують для легкого запуску двигуна в умовах низької температури повітря.

Недолік льодобура: якщо буде спіймана дуже велика риба, то вона не пролізе в лунку. Доведеться брати в руки плішню, або бурити поєднану другу лунку, що не зручно, але необхідність в цьому виникає вкрай рідко.

Складається льодобур з таких основних частин: коловорот, шнек і різальні ножі. З часу своєї появи конструкція льодобура постійно вдосконалювалася і мала безліч різновидів, які, здебільшого, відрізнялися будовою різальної частини. У наш час найбільше поширені шнекові льодобури з діаметром шнека від 70 до 250 мм.

Посилання 
 Время рыбалки  
 Справочник начинающего рыболова 

Рибальські знаряддя